Virginia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Virginia Township (Illinois)
 Virginia Township (Iowa)
 Virginia Township (Missouri)
 Virginia Township (North Dakota)
 Virginia Township (Ohio)
 Virginia Township (South Dakota)